Karlshof – frazione della città tedesca di Putlitz
 Karlshof – frazione del comune tedesco di Schönfeld